Elyria désigne :

Elyria, localité du comté de McPherson, dans l'État du Kansas ;
 Elyria, ville du comté de Valley, dans l’État du Nebraska ;
 Elyria, ville siège du comté de Lorain, dans l'État de l'Ohio.

Homonymie de localités aux États-Unis